Dead or Alive (banda), grupo britânico
Dead or Alive (jogo eletrônico)
"Wanted Dead or Alive" (canção de Bon Jovi)

Desambiguação